Rohloff steht für:
 Rohloff (Unternehmen), Hersteller von Fahrradkomponenten

Rohloff ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Rohloff (1896–1961), deutscher Politiker (SPD), MdR, MdL
 Alfred Rohloff (* 1931), deutscher Philosoph, Sachbuchautor und Lehrbeauftragter der Evangelischen Fachhochschule Hannover
 Dieter Rohloff (1938–2011), deutscher Politiker (B’90/Grüne), Mitglied des Niedersächsischen Landtages
 Heinz Rohloff (1939–2019), deutscher Fußballspieler
 Otto Rohloff (1863–1919), deutscher Bildhauer
 Paul Rohloff (1912–2000), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Schleswig-Holsteinischen Landtags
 Tamara Rohloff (* 1961), deutsche Schauspielerin
 Thomas Rohloff (* 1961), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Roloff